Municipio de Round Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Round Grove (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Round Grove (Indiana), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Round Grove (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de McLeod.
 Municipio de Round Grove (condado de Macon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Round Grove (condado de Marion, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Marion.